Ashton Kutcher — actor dos Estados Unidos da América
 Ashton (Dacota do Sul)
 Ashton (Idaho)
 Ashton (Illinois)
 Ashton (Iowa)
 Ashton (Nebraska)

Ver também 
 Ashtonia

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de cinema